Bare (álbum) - da cantora Annie Lennox

Localidades

Bare (Despotovac)
Bare (Požarevac)
Bare (Rekovac)

Veja também
Baré

Desambiguação